Příjmení Ferrer nosí více různých osobností:

 David Ferrer (* 1982) – španělský tenista
 Francisco Ferrer (1859 – 1909 – katalánský volnomyšlenkář a anarchista
 Frank Ferrer – americký bubeník
 Ibrahim Ferrer Planas (1927–2005) – kubánský zpěvák
 José Ferrer – americký herec
 Mel Ferrer (Melchior Gaston Ferrer; 1917–2008) – americký filmový herec, režisér a producent, otec Seana
 Miguel Ferrer (1955–2017) – americký herec
 Sean Hepburn Ferrer (* 1960) – americký režisér a producent, syn Mela
 Vincenc Ferrerský či Ferrer (1350–1419) – dominikánský misionář z Valencie, římskokatolický svatý

Podobné příjmení 
 Ferrero – příjmení
 Ferrero – italská potravinářská firma